Dimitrios Votsis (grec : Δημήτριος Βότσης) est le nom de deux maires :

 Dimitrios Votsis (maire de Patras) (1848-1917), maire de Patras
 Dimitrios Votsis (maire d'Agrinio), maire d'Agrínio (1934-1941)